Het Europees kampioenschap basketbal vrouwen 2019 was het 37e Europees kampioenschap basketbal vrouwen. Het wordt ook FIBA EuroBasket 2019 genoemd. Het kampioenschap werd gezamenlijk georganiseerd door Letland en Servië. Voor Letland was het de tweede maal dat het als organisator optrad (na het EK 2009), voor Servië was het de eerste maal.

Het toernooi begon op 27 juni en eindigde op 7 juli 2019. Het vrouwenbasketteam van Spanje versloeg in de finale de Franse ploeg met 86-66 en werd zo voor de vierde maal Europees kampioen.

Schema

Eindranking 

Europees kampioenschap basketbal
Basketbal in 2019
Basketbal in Letland
Basketbal in Servië
Basketbal
Basketbal
Sportevenement in Riga